Windmöller bezeichnet:
 Windmöller & Hölscher, 1869 gegründetes Maschinenbau-Unternehmen mit Hauptsitz in Lengerich, Westfalen

Windmöller ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Windmöller (1924–2002), deutsche Journalistin und Fernseh-Moderatorin
 Rolf Windmöller (1942–2020), deutscher Wirtschaftsprüfer

Siehe auch:
 Windmüller